Kim Chang-hee (né en 1938), sculpteur sud-coréen
Kim Chang-hee (1921-1990), haltérophile sud-coréen